Очо де Енеро има више значења:

 Очо де Енеро (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Очо де Енеро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику